

Cinema 
Avventura al Cairo (Cairo) – film del 1941 diretto da W.S. Van Dyke II
Rapina al Cairo (Cairo) – film del 1963 diretto da Wolf Rilla

Geografia

Colombia
El Cairo – comune del dipartimento di Valle del Cauca

Costa Rica
Cairo – distretto del cantone di Siquirres

Egitto
Il Cairo – capitale dell'Egitto, situata nell'omonimo governatorato

Italia
Cairo Montenotte – comune della provincia di Savona
Pieve del Cairo – comune della provincia di Pavia
Monte Cairo – monte della provincia di Frosinone

Stati Uniti d'America
Cairo – capoluogo della contea di Grady, Georgia (USA)
Cairo – capoluogo della contea di Alexander, Illinois
Cairo – villaggio della contea di Randolph, Missouri
Cairo – villaggio della contea di Hall, Nebraska
Cairo – città della contea di Greene, New York
Cairo – villaggio della contea di Allen, Ohio
Cairo – comunità non incorporata della contea di Coal, Oklahoma
Cairo – città della Contea di Ritchie, Virginia Occidentale

Musica 
Cairo – gruppo musicale statunitense
Cairo – album del gruppo omonimo del 1994

Persone 
Alberto Cairo – fisioterapista, scrittore e delegato CRI italiano
Arrigo Cairo – avvocato e politico italiano
Francesco Cairo – pittore italiano
Urbano Cairo – imprenditore italiano

Altro 
Cairo – libreria grafica
Cairo Editore – casa editrice italiana
HMS Cairo – incrociatore della Royal Navy
USS Cairo – cannoniera corazzata della United States Navy